

Economia e società 
 Diritti speciali di prelievo – valuta del Fondo Monetario Internazionale
 Dipartimento Sanità Pubblica – struttura del Sistema sanitario

Informatica e tecnologia 
 Digital Signal Processing – elaborazione numerica dei segnali
 Digital Signal Processor – microprocessore specializzato nel trattamento di segnali digitali

Ingegneria 
 Densified with Small Particles – calcestruzzo ad alta resistenza meccanica

Medicina 
 Diarrhetic shellfish poisoning – sindrome diarroica da molluschi bivalvi
 Disturbo schizotipico di personalità – disturbo schizotipico di personalità

Mineralogia 
 Dsp – abbreviazione di diasporo

Politica 
 Demokratik Sol Parti – Partito della Sinistra Democratica, partito politico turco
 Deutschsozialistische Partei – partito politico tedesco